Levensvatbaarheid van een ongeboren kind; zie foetus
 Economische levensvatbaarheid